Stor-Acktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Acktjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,54 ha)
Stor-Acktjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (13 ha)

Se även
Stora Acktjärn
Acktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn